The Pace That Thrills – film del 1925 diretto da Webster Campbell
The Pace That Thrills – cortometraggio del 1929 diretto da St. Elmo Boyce
The Pace That Thrills – film del 1952 diretto da Leon Barsha